Josef Hladík může být:

 Josef Hladík (historik) (1845–1910) – český archeolog, historik a pedagog
 Josef Hladík (kněz) (1926–2008) – český duchovní
 Josef Hladík (konstruktér) (1920–2009) – plastikářský konstruktér
 Josef Hladík (sochař) (1874–1948) – český medailér, sochař a restaurátor
 Josef Hladík (voják) (1895–1968) – štábní kapitán, pobočník československého vyslanectví v Paříži